Il doppio dell'ATP Buenos Aires 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mariano Hood e Sebastián Prieto erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Hood con Lucas Arnold e Prieto con Martín García.

García e Prieto hanno perso nel 1º turno contro Juan Ignacio Chela e Nicolás Massú.

Arnold e Hood hanno battuto in finale 7–5, 6–7 (2–7), 6–4 Federico Browne e Diego Veronelli.

Teste di serie
 Lucas Arnold /  Mariano Hood (campioni)
 František Čermák /  Leoš Friedl (semifinali)
 Simon Aspelin /  Massimo Bertolini (primo turno)
 Martín García /  Sebastián Prieto (primo turno)

Tabellone

Note 
 

ATP Buenos Aires 2004
ATP Tour 2004